Figlio di Ugone barone normanno, fu tra i baroni che seguirono Guglielmo il Conquistatore nella nota battaglia di Hastings del 1066, segnalandosi per il suo valore.

Nel 1076 fu tra i comandanti normanni impegnati nelle battaglie del Maine.
Sposò una figlia di Juhel de Tontais dalla quale ebbe discendenza.

Note